Fritz Kauffmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Kauffmann (Musiker) (1855–1934), deutscher Dirigent, Komponist und Musikpädagoge 
 Fritz Kauffmann (Jurist) (1886–1971), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Fritz Kauffmann (Mediziner) (1899–1978), deutsch-dänischer Bakteriologe
 Fritz Alexander Kauffmann (1891–1945), deutscher Pädagoge und Schriftsteller

Siehe auch:
 Fritz Kaufmann
 Friedrich Kaufmann